Маттис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маттис, Гельмут Яковлевич (1928—2004) — российский учёный в области агролесомелиорации, член-корреспондент РАСХН.
 Маттис, Эрве (род. 1996) — бельгийский футболист, играющий на позиции защитника.

См. также 
 Дрофино (до 1948 года — Малый Матис и Большой Матис) — село в Нижнегорском районе Республики Крым.